Пе́рес () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, а також топонім.

Персоналії 

 Адольфо Перес Есківель (1931) — аргентинський скульптор, архітектор, письменник і правозахисник, лауреат Нобелівської премії миру 1980.
 Айосе Перес (нар. 1993, Санта-Крус-де-Тенерифе) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Ньюкасл Юнайтед».
 Алан Ґарсія Перес (1949—2019) — президент Перу у 1985—1990 та 2006—2011 роках.
 Алехандро Перес Наварро (1991) — іспанський футболіст, центральний захисник.
 Альберто Морено Перес (нар. 1992, Севілья) — іспанський футболіст, захисник і півзахисник.
 Альфонсо Перес (нар. 1972, Хетафе) — колишній іспанський футболіст, нападник.
 Амауріс Перес (нар. 1976) — італійський ватерполіст, олімпійський медаліст.
 Ана Макарена Родрігес Перес (нар. 1980) — аргентинська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка.
 Пуерта Перес Антоніо (1984—2007) — іспанський футболіст.
 Беніто Перес Гальдос (1843—1920) — іспанський письменник.
 Блас Перес (1981) — панамський футболіст.
 Вальтер Перес (1973) — аргентинський велогонщик, олімпійський чемпіон.
 Венсан Перес (1964) — франкомовний швейцарський актор і режисер.
 Вілсон Перес (1967) — колумбійський футболіст.
 Ґільєрмо Перес (1979) — мексиканський теквондист, олімпійський чемпіон.
 Дарлейс Перес (1983) — колумбійський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Джефферсон Перес (нар. 1974) — еквадорський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Дієго Перес (1980) — уругвайський футболіст.
 Енріке Перес (1988) — мексиканський футболіст.
 Енсо Перес (1986, Мендоса) — аргентинський футболіст, півзахисник португальської «Бенфіки» та національної збірної Аргентини.
 Ернан Перес де Кесада (1500—1544) — іспанський конкістадор, один із завойовників Колумбії.
 Іньїго Перес (1988) — іспанський футболіст.
 Йонні Перес (1979) — колумбійський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF.
 Карлос Андрес Перес (1922—2010) — венесуельський державний і політичний діяч.
 Карлос Перес (ісп. Carlos Pérez, 12 квітня 1979) — іспанський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Леньєр Домінгес Перес (нар. 1983) — кубинський шахіст, гросмейстер.
 Луїс Перес (1988) — домініканський борець вільного стилю.
 Луїс Едуардо Перес (1774—1841) — президент Уругваю.
 Лукас Перес Мартінес (нар. 1988, Ла-Корунья, Іспанія) — іспанський футболіст, нападник іспанського клубу Депортіво.
 Люсія Перес (ісп. Lucía Pérez, 5 червня 1985) — іспанська співачка з Інсіо.
 Маріано Оспіна Перес (1891—1976) — 17-й президент Колумбії.
 Маріо Перес Гуадаррама (1946) — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1970.
 Маріо Перес Пласенсія (1927—1985) — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Марія Перес (1996) — іспанська легкоатлетка (спортивна ходьба), чемпіонка Європи.
 Маркос Перес Хіменес (1914—2001) — державний та військовий діяч Венесуели.
 Мігель Перес Куеста (1986) — іспанський футболіст.
 Оскар Перес Рохас (нар. 1973, Мехіко) — мексиканський футболіст, воротар клубу «Сан-Луїс».
 Отто Перес Моліна (нар. 1950 Гватемала) — гватемальський військовий і політичний діяч, президент держави з 14 січня 2012
 Пабло Перес (1985) — аргентинський футболіст.
 Патрісія Перес Фос (2004) — іспанська художня гімнастка.
 Рене Перес (нар. 1984) — американська фотомодель і порноакторка.
 Рубен Перес (нар. 1989) — іспанський футболіст.
 Сантьяго Перес Маносальва (1830—1900) — 8-й президент Сполучених Штатів Колумбії.
 Селена Кінтанілья-Перес, також відома як Селена (1971—1995) — мексиканська поп-співачка
 Серхіо Перес (нар. 26 січня 1990, Гвадалахара, Мексика) — мексиканський автогонщик.
 Томас Хосе Рамон дель Кармен де Еррера-і-Перес Давіла (1804—1854) — в. о. президента Республіки Нова Гранада.
 Уго Перес (1968) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Флорентіно Перес (1947) — президент футбольного клубу «Реал Мадрид».
 Франсіс Перес Малья (1981) — іспанський футболіст.
 Хав'єр Перес де Куельяр (нар. 1920, Ліма, Перу) — перуанський державний діяч та дипломат
 Хосе Марія Перес де Урдінінеа (1784—1865) — болівійський державний та політичний діяч, президент Болівії (1828).
 Хуан Баутіста Перес (1869—1952) — венесуельський юрист і політик, президент Венесуели з 1929 до 1931 року
 Хуан Карлос Перес Лопес (1990) — іспанський футболіст, лівий захисник
 Хуліо Перес (1926 — 2002) — уругвайський футболіст, чемпіон світу 1950 року
 Шимон Перес (1923—2016) — ізраїльський політик.
 Яйме Перес ( 1991) — кубинська легкоатлетка, чемпіонка світу.

Топонім 

 Перес (Аргентина) — місто в Аргентині.
 Перес (Філіппіни) — муніципалітет на Філіппінах.
 Домінго-Перес (ісп. Domingo Pérez) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Пуебла-де-Санчо-Перес (ісп. Puebla de Sancho Pérez) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Ернан-Перес (ісп. Hernán-Pérez) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес.

Іспанські прізвища